Толсто́й, Пётр: Толстой, Пётр Александрович (1761—1844) — военачальник и дипломат, генерал от инфантерии.
 Толстой, Пётр Андреевич (1645—1729) — государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого.
 Толстой, Пётр Олегович (род. 1969) — российский политик, журналист и телеведущий. Заместитель председателя Государственной думы VII созыва (2016—2021), заместитель председателя ПАСЕ. Секретарь Московского регионального отделения партии «Единая Россия» с 2021 года.
 
 Толстой, Пётр Сергеевич (1876—1918) — полковник царской армии.